Santa Quitéria (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Santa Quitéria (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará